A Serie A 1989-90-es szezonja volt a bajnokság nyolcvannyolcadik kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az SSC Napoli lett. Ez volt a klub második, eddigi utolsó bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 1 Giuliano Giuliani

 2 Ciro Ferrara

 3 Giovanni Francini

 4 Massimo Crippa

 5 Alemao

 6 Marco Baroni

 7 Giancarlo Corradini

 8 Fernando De Napoli

 9 Antonio Careca

 10 Diego Armando Maradona

 11 Andrea Carnevale

Vezetőedző: Albertino Bigon

Tartalékok: Raffaele di Fusco, Tebaldo Bigliardi, Alessandro Renica, Massimo Tarantino (októbertől, a Monza csapatától), Antonio Bucciarelli, Luca Fusi, Massimo Mauro, Maurizio Neri (októbertől, a Pisa csapatától), Gianfranco Zola

A góllövőlista élmezőnye 

 19 gól: Marco van Basten (AC Milan)
 17 gól: Roberto Baggio (ACF Fiorentina)
 16 gól: Diego Armando Maradona (SSC Napoli)

Eredmények

Jegyzetek 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1